Вала́хо-молда́вская а́збука (старорумы́нская кири́ллица, молдавская кириллица, древне-молдавский шрифт, старомолдавская кириллица, влахо-славянская азбука, романокириллица, молдаво-валашское письмо, азбука влахо-молдавских рукописей) — кириллический алфавит, используемый для валашского и молдавского языков в Валахии, Трансильвании и Молдавском княжестве до XIX века. В объединённой Румынии с начала 1860-х годов официально стал использоваться румынский алфавит на латинской основе; в Бессарабии с XIX века — русский алфавит.

Варианты кириллического алфавита, употреблявшиеся для молдавского языка в Молдавской АССР в 1924—1932 и в 1938—1940 гг. (между 1932 и 1938 гг. официально использовалась латиница) и с 1940 по 1989 в Молдавской ССР (см. Молдавский алфавит), значительно отличаются от традиционной кириллицы и представляют собой адаптацию русского алфавита для молдавского языка.

Перевод румынской письменности на латиницу был двухступенчатым: сначала (в 1830—1850-е годы) применялся так называемый «переходный алфавит», включавший как кириллические, так и латинские знаки, и лишь через несколько лет была введена латиница.

Алфавит 
Достоинством кириллицы была её способность довольно чётко передавать фонетические особенности языка валахов и молдаван. Перевод на латиницу осуществлён сторонниками Трансильванской школы. При этом при создании алфавита за основу взяты итальянский и французский алфавиты.

«Стандартный» вариант 
Валахо-молдавская азбука была очень близка к современной ей церковнославянской; отличия в составе алфавита (на конец XVIII и XIX в.) таковы:
 литера ѕ применяется только как числовой знак, то есть фактически буквой не является;
 не используется ы, а в этом звуковом значении применяется большой юс ѫ;
 начальный слог [ын] ([ым] перед [б], [п], [м]) обозначается видоизменённой юсовой буквой «ын»;
 для звонкой аффрикаты [дж] применяется специально изобретённая буква џ.

Некоторые буквы (ъ, ѣ, щ, гласные со знаком краткости) имеют отличное от русского извода церковнославянского звуковое содержание, более близкое к болгарской фонетике.

Алфавитный порядок воспроизводится по букварю: Букоавнъ пентру ꙟвъцътура прунчилѡр де а се депринде атѫт ла куноащерѣ словелѡр, ла словеніе, ши ла четаніе…. Букурещй, 1826. Порядок букв не был строго фиксирован и в некоторых азбуках и букварях мог существенно отличаться от приведённого. Некоторые издания включают в состав алфавита букву Ѿ, которая, как и Ы, на письме никогда не использовалась, но употреблялось в Пасхалии. Иногда Ѿ мог писаться в начале церковных терминов, заимствованных из церковнославянского: ѿпу́ст.

Примеры кириллицы

Поздний вариант в Дунайских княжествах 
Кириллическая письменность в Дунайских княжествах в последние годы своего существования (1830-е—1840-е годы, перед сменой на переходный алфавит и затем на латиницу, см. таблицу в разделе «Переходные алфавиты») претерпела некоторые изменения, например:
 ударения и придыхания вышли из употребления; также перестал использоваться Ь и заменявший его паерок.
 буква И вышла из употребления, заменившись на I (соответственно, Й превратилось в Ĭ);
 Проявилась тенденция к исключению дублетных букв: омега заменилась на обычное О; Оу на У. Буквы Ꙗ и Ѧ вытеснялись сочетанием ЇА;
 Некоторые авторы предлагали писать ЕА вместо Ѣ и ĬУ вместо Ю;
 В светской литературе начали исчезать буквы Ѯ, Ѱ, Ѳ, Ѵ, Щ.
 буква «ын» стала обозначать только гласный звук [ы], а носовой согласный (Н или М) стали писать отдельно (см., например, обложку книги В. Поппа «Дісертаціе деспре тіпографііле Ромѫнещǐ ꙟн Трансілваніа…», 1838, воспроизведённую на стр. 472 энциклопедического словаря «Книговедение», М.: Советская энциклопедия, 1982);
 вошла в употребление буква «гаммаобразный ук с краткой» — предок нынешней белорусской буквы Ў.

Кириллица в Бессарабии 

Орфографические новшества Румынии второй трети XIX века почти не нашли отражения в книгопечатной практике в Российской Бессарабии. Начиная с 1860-х годов в светских изданиях начинает использоваться гражданский шрифт. Так, молдавская версия «Кишинёвских епархиальных ведомостей» (1867—1871) печаталась «гражданкой» с сохранением традиционных букв и гаммаобразного начертания У. Богослужебные книги Кишинёвской епархиальной типографии пользовались определённым спросом среди консервативно настроенного духовенства в Румынии, где издание книг на румынском языке «славянскими буквами» было прекращено.

В 80—90-е годы XIX века издание литературы на молдавском полностью прекратилось и возобновилось только в начале XX в. Для религиозной и околорелигиозной литературы использовался как церковнославянский шрифт, так и гражданский. В текстах, напечатанных гражданским шрифтом, практически исчезла буква Ѣ, которую заменяли на Я. В светских изданиях получила распространение практика употребления русского алфавита для записи молдавского языка, однако некоторые авторы продолжали использовать буквы Ъ вместо Э и Й после согласных вместо Ь.

После присоединения Бессарабии к Румынии начался процесс перехода на латинский алфавит и к началу 1920-х годов традиционная кириллица полностью вышла из употребления.

Сходство и различие с церковнославянской письменностью 

Валахо-молдавская письменность развивалась параллельно с современной ей церковнославянской (особенно украинского варианта русского извода), сходство доходит до мелочей:
 Используется та же система диакритических знаков:
 над начальной гласной слов ставится тонкое придыхание (псили);
 отмечаются ударения (оксия, вария, камора), причём выбор одного из этих трёх знаков проводится в точности по ц.-сл. правилам;
 используются титла, простое и буквенные;
 над ижицей встречается кендема — снова в точности по ц.-сл. системе;
 единственное отличие от ц.-сл. диакритической системы — более широкое и буквальное применение краткой (не только над и, но и над ю, ѡ; в позднем варианте над у и i). Знак й не только служит обозначением звука [j], но и используется для обозначения мягкости конечных согласных.
 Как и в ц.-сл. орфографии, некоторые буквы (е, о, у, я) в начале слов имеют особую форму. Как и в украинской печати того же времени, особые начальные формы применяются дополнительно для букв д, з, с (в случае буквы с даже регулярнее, чем в ц.-сл. украинских изданиях).
 Пунктуация и использование прописных букв следуют ц.-сл. правилам.
 Обозначение буквами кириллицы чисел совпадает с ц.-сл. (в том числе и порядок букв в записи чисел второго десятка обратен позиционному: AI=1+10, BI=2+10 и т. д.), однако с маленькими типографскими отличиями:
 для числа 400 по более архаической системе используется ижица, а не у-образная литера «ик»;
 буква І, обозначающая число 10, сохраняет свои две точки.
 буквы, имеющие двоякое начертание для инициальной и иных позиций, используются в числах по-разному: для е, о, с берётся инициальное начертание, а для д и з — наоборот.
 Шрифты, использование киновари, техническое и художественное оформление книг (шпации, кустоды, колонтитулы, пагинация, оформление заголовков, сносок и маргиналий, буквицы, заставки и т. п.) совпадают с ц.-сл. изданиями.

Переходные алфавиты 
В Валахии, начиная с 1830-х годов и заканчивая официальным принятием латинского алфавита в 1862 году не было чёткой регламентации письменности и использовалось несколько кириллических, латинских и переходных (включающих себя символы как кириллицы, так и латиницы) алфавитов. В таблице показана часть алфавитов, бывших в употреблении в этот период.

См. также 

 Пуризм в румынском языке
 Молдавская кириллица
 Старорумынский язык
 Литургический румынский язык
 Польская кириллица

Примечания

Ссылки 
 Коллекция румынских старопечатных книг  в электронной библиотеке «Dacoromanica»
 Transsylvanica  — коллекция трансильванских книг и манускриптов, в том числе в современной румынской транлитерации.
 Гинкулов Я. Д. Начертание правил валахо-молдавской грамматики . — СПб., 1840.
 Старорумынское письмо 
 Григо́ріе Оу҆ре́ки. До́мній Цъ́рѫй Мѡлдо́вій ши віѧ́ца лѡ́р // Chronique de Moldavie depuis le milieu du XIVe siècle jusqu'à l’an 1594 / par Grégoire Urechi; texte roumain avec traduction française, notes historiques, tableaux généalogiques, glossaire et table par Émile Picot . Paris, 1878-86. (Параллельный текст на румынском и французском).

Кириллические алфавиты
Валашский язык
Молдавское княжество
Молдавский язык